Де́тский ча́с:

 «Детский час» — драма 1961 года американского производства режиссёра и продюсера Уильяма Уайлера.
 «Детский час» — развивающая телепередача для детей, выходившая с конца 1980-x.